John Koch peut désigner :

 John T. Koch, universitaire américain spécialiste de littérature médiévale et d'histoire celtique
 John Koch (1909–1978), artiste peintre américain